Kievskaya puede referirse a:
 Kievskaya-Koltsevaya — Estación del Metro de Moscú en la Línea Koltsevaya.
 Kievskaya (Filyovskaya) — Estación del Metro de Moscú en la Línea Filyovskaya.
 Kievskaya (Arbatsko-Pokrovskaya) — Estación del Metro de Moscú en la Línea Arbatsko-Pokrovskaya.